Академика Барабашова:

 Академика Барабашова (станция метро) в Харькове.
 Улица Академика Барабашова — улица в Харькове, на Салтовке.